Esta é uma lista de jogadores que defenderam a Seleção Angolana de Futebol nas décadas de 1980, 1990, 2000 e 2010.


2016-2020 2011-2015 2006-2010 2001-2005 1991-2000 1981-1990

2016–2020Jogadores da Seleção Angolana entre 2016–2020 <small>AC = Copa Africana;AQ = Eliminatórias da Copa Africana;WQ = Eliminatórias da Copa do Mundo  </small>

2011–2015
Jogadores da Seleção Angolana entre 2011–2015 AC = Copa Africana;AQ = Eliminatórias da Copa Africana;WQ = Eliminatórias da Copa do Mundo  </small>

2006–2010Jogadores da Seleção Angolana entre 2006–2010 <small>AC = Copa Africana;AQ = Eliminatórias da Copa Africana;WQ = Eliminatórias da Copa do Mundo

2001–2005
Jogadores da Seleção Angolana entre 2001–2005 AC = Copa Africana;AQ = Eliminatórias da Copa Africana;WQ = Eliminatórias da Copa do Mundo  </small>

1991–2000Jogadores da Seleção Angolana entre 1991–2000 <small>AC = Copa Africana;AQ = Eliminatórias da Copa Africana;WQ = Eliminatórias da Copa do Mundo

1980–1990
Jogadores da Seleção Angolana entre 1980–1990 '''AC = Copa Africana;AQ = Eliminatórias da Copa Africana;WQ = Eliminatórias da Copa do Mundo  

Futebol de Angola
Angola
Jogadores da Seleção